Gian Galeazzo av Milano kan syfta på:

 Gian Galeazzo Visconti
 Gian Galeazzo Sforza